Mogilica – wieś w Polsce, w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gm. Dolice
 Mogilica – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie iwacewickim
 Mogilica – rzeka w woj. zachodniopomorskim, dopływ Parsęty